TCL, sigle de trois lettres, peut faire référence à :

Transports en commun 
 Transports en commun lyonnais ;
 Société de transports en commun de Limoges Métropole, nom d'usage ;
 , société ayant régi pendant 70 ans les transports en commun sur l'agglomération Minneapolis-St. Paul.

Domaine scientifique 
 Taux en ions chlorure ;
 Théorème central limite, un théorème de convergence en probabilités.

Entreprises 
 TCL Corporation, une société chinoise d'électronique.

Informatique 
 Tool Command Language, un langage de script ;
 , un des langages de commande inclus dans Pick ;
 Transform, clipping, and lighting est un terme de graphisme.